

Cinema
 Mosul – film del 2019 diretto da Matthew Michael Carnahan

Geografia
 Mosul – città dell'Iraq
 Mosul – comune dell'Azerbaigian